Саут Појнт има више значења:
 Саут Појнт
 Саут Појнт (Тексас)
 Саут Појнт (Охајо)